Darlington kan som auktorsförkortning betyda:

 Josephine Darlington
 Philip Jackson Darlington, Jr.
 William Darlington

Robotskapade auktorsförkortningar